Juha est un patronyme, prénom masculin finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1962), athlète hongroise en saut en hauteur

Prénom
Juha Ahokas (né en 1969), lutteurn gréco-romain finlandais
 (né en 1981), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace

 (né en 1981), musicien finlandais de heavy metal
Juha Harjula (1942-2020), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1978), skieur finlandais
 (né en 1982), coureur motocycliste finlandais
 (né en 1977), joueur professionnel finlandais de poker
 (né en 1947), neurochirurgien et professeur finlandais
Juha Hietanen (né en 1955), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Hirvi (né en 1960), tireur sportif finlandais
 (né en 1959), scénariste et réalisateur finlandais
Juha Ikonen (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Isolehto (né en 1968), sauteur à ski finlandais
Juha Itkonen (né en 1975), écrivain finlandais
Juha Janhunen (né en 1952), linguiste orientaliste finlandais

 (né en 1970), scénariste et compositeur finlandais
Juha Jokiharju (né en 1968), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Kankkunen (né en 1959), pilote de rallye finlandais
Juha Kaunismäki (né en 1979), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1953), administrateur finlandais pour les Nations Unies
Juha Lallukka (né en 1979), fondeur finlandais
Juha Laukkanen (né en 1969), athlète finlandais de lancer du javelot
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Leinonen (né en 1956), compositeur classique finlandais
Juha Leiviskä (né en 1936), architecte finlandais
Juha Lind (né en 1974), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Luhtanen (né en 1969), joueur finlandais de basket-ball
Juha Lyytikäinen (né en 1938), joueur finlandais de football
 (né en 1958), entraineur finlandais de football
 (1915-1980), écrivain finlandais
 (né en 1979), chanteur pop et compositeur finlandais
Juha Metsola (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Mieto (né en 1949), fondeur finlandais
Juha Pasoja (né en 1976), joueur et entraineur finlandais de football
 (né en 1975), skieur finlandais en compétition d'orientation
 (né en 1940), professeur finlandais de religion
Juha Piironen (né en 1951), copilote de rallye finlandais
 (né en 1979), gardien finlandais de hockey sur glace
 (né en 1965), athlète finlandais en saut en longueur
Juha Raivio (né en 1972), musicien finlandais
Juha Rantasila (né en 1945), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Raumolin (né en 1973), joueur finlandais de squash
Juha Rehula (né en 1961), homme politique finlandais
Juha Reini (né en 1975), joueur finlandais de football
Juha Repo (né en 1957), copilote finlandais
Juha Riihijärvi (né en 1969), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1968), joueur finlandais de football
 (né en 1957), écrivain indépendant finlandais
 (né en 1976), pilote finlandais de course motocycliste
Juha Salo (né en 1976), pilote de rallye finlandais
Juha Seppälä (né en 1956), écrivain finlandais
Juha Sipilä (né en 1961), homme d'État finlandais
Juha Salo (né en 1976), pilote automobile finlandais
 (né en 1983), gardien finlandais de football
 (né en 1966), scientifique et intellectuel finlandais
 (né en 1974), chanteur et parolier finlandais
 (né en 1957), écrivain et critique finlandais
Juha Tiainen (1955-2003), athlète finlandais de lancer du marteau
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1989), joueur finlandais de football
Juha Uotila (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Väätäinen (né en 1941), athlète finlandais spécialiste en  mètre
Juha Vainio (né en 1938), compositeur et chanteur finlandais
 (né en 1949), philosophe finlandais
Juha Widing (1947-1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Juha Wuolijoki (né en 1969), réalisateur et scénariste finlandais
Juha Ylönen (né en 1972), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

, village de la province de Jizan

Arts
, nouvelle de l'auteur finlandais Juhani Aho
 , un opéra de 1922 d'Aarre Merikanto adapté de la nouvelle ;
 , un opéra de 1935 de Leevi Madetoja adapté de la nouvelle ;
 , un film finlandais de 1937 de  adapté de la nouvelle ;
Juha, un film muet finlandais de 1999 d'Aki Kaurismäki adapté de la nouvelle.

Voir aussi
Trophée Juha-Rantasila, trophée annuel finlandais de hockey sur glace

Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Homonymie de patronyme
Patronyme finnois